CMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corumba (MS) (Brasile)